El nombre Dipanegara o Dipanegoro, de origen javanés, puede referirse a:

Dipanegara, príncipe javanés que combatió a los holandeses en el siglo XVIII.
Dipanegara, príncipe javanés que combatió a los holandeses en el siglo XIX.